Амара может означать:

 Эль-Амара — город на юго-востоке Ирака, на реке Тигр.
 Амара — город в Румынии, жудец Яломица.
 Амара — второй по многочисленности народ Эфиопии.
 Амара Синха — санскритский грамматик и поэт IV столетия до н. э.
 Амара — род жуков.
 Амара, Мурад (род. 1959) — алжирский футболист, вратарь.
 Амара-коша — первый и самый важный санскритский тезаурус, составленный джайнистским или буддистским мудрецом Амара Синхой.
 Амара — персонаж американского сериала  Сверхъестественное 
Amara
 Amara (http://www.amara.org/ ) онлайн-сервис для создания и перевода субтитров к видео.